Индия считается одним из самых биологически разнообразных регионов мира. На территории Индии находятся пустыни, горы, тропические и умеренные леса, болота, поля, луга и реки, а также архипелаги.

Введение 
Территория Индия является частью Индомалайской биогеографической зоны, за исключением высокогорья Гималаев, относящегося к Палеарктической зоне. Большинство животных видов общие или сходны с обитающими в Индокитае и на Больших Зондских островах, кроме некоторых уникальных таксонов (например, семейства щитохвостых змей). Ископаемые Мелового периода показывают родство индийской фауны с видами, обитающими на Сейшельских островах и Мадагаскаре. В Западных Гатах живёт вид Nasikabatrachus sahyadrensis. Разделение Индии и Мадагаскара произошло примерно 88 миллионов лет назад. Индия послужила транспортом, перенёсшим некоторые африканские виды в Евразию, такие как 5 семейств лягушек, три семейства безногих земноводных, одну настоящую ящерицу.

Чуть меньше 5 % индийской территории формально объявлено как особо охраняемая природная территория.

В Индии живут такие крупные животные как индийский лев, индийский слон, индийский носорог и бенгальский тигр. Кроме того, из копытных распространены азиатский буйвол, гаур, нилгирский тар, несколько видов оленей — аксис, замбар, барасинга, мунтжак и др., кабан, а из хищников — леопард, белогрудый медведь (или гималайский медведь), медведь-губач, гепарды, циветты, индийский волк, бенгальская лиса, обыкновенный шакал, полосатая гиена и красный волк. В Индии также хорошо известны макаки, тонкотелые обезьяны и мангустовые, которые часто живут в населенных местах, иногда в городских районах.

Биоразнообразие 
 В водах Индии обнаружено около 2546 видов рыб (около 11 % мировой ихтиофауны).
 Класс Амфибии представлен 197 видами (4.4 % фауны мира) с высоким уровнем эндемизма.
 Класс Рептилий в Индии насчитывает более 408 видов (6 % фауны мира).
 Класс Птицы представлен примерно 1250 видами (около 12 % мировой орнитофауны).
 Класс Млекопитающие в Индии насчитывает более 410 видов (около 8,86 % мировой фауны.

В Индии находятся важнейшие центры биоразнообразия — Западные Гаты и Восточные Гималаи.

Число видов 

Ниже указано число обнаруженных в Индии видов по разным группам беспозвоночных и позвоночных животных по данным Alfred, 1998.

Охрана и популяризация 
На ноябрь 2008 года в Индии имеется 92 национальных парка, 355 природных заповедников (англ. wildlife sanctuaries), а также природоохранные территории других видов. Среди наиболее известных национальных парков, дающих возможность познакомиться с фауной Индии в природной обстановке — Корбетт, Бандхавгарх, Мудумалай, Сасан-Гир, Казиранга, Канха, Кеоладео, Сундарбан, Эравикулам.

Списки животных Индии 
 Список бабочек Индии (Papilionidae)
 Список муравьёв Индии
 Список стрекоз Индии

Примечания

Ссылки 
 The official Indian Environment information site.

 

Природа Индии
Фауна Южной Азии